Butillitijum se može odnositi na:

 n-Butillitijum, skraćeno BuLi ili nBuLi
 sec-Butillitijum, skraćeno sec-BuLi ili sBuLi
 tert-Butillitijum, skraćeno tert-BuLi ili tBuLi